L4, L 4 oder L-4 steht für:

 einen Lendenwirbel
 ein Dermatom (Anatomie)
 einen der Lagrange-Punkte#Lagrange-Punkte L4 und L5 in der Himmelsmechanik
 L4 (Mikrokernel), ein Betriebssystemkern
 die Piper L-4, ein für militärische Zwecke modifiziertes Flugzeug, siehe Piper J-3

L4 ist der Kampfname von:

 André da Costa Belo (1957–2018), osttimoresischer Freiheitskämpfer, Politiker und Professor

Siehe auch:

 4L

L4